Slobodan Princip je lahko:
 Slobodan Princip Seljo, narodni heroj
 Slobodan Princip Seljo (naselje) (Bosna in Hercegovina)
 Osnovna šola Slobodan Princip Seljo